Шля́мин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шлямин, Александр Николаевич (1928—1982) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.
 Шлямин, Алексей Владимирович (род. 1962) — российский актёр театра и кино.
 Шлямин, Борис Александрович (1909—1973) — советский учёный-океанолог и климатолог, доктор географических наук.